I. Kürosz (I. Kurus), Ansan királya, Nagy Kürosz nagyapja az i. e. 7. században
II. (Nagy) Kürosz (II. Kurus), a Óperzsa Birodalom megalapítója az i. e. 6. században
ifjabb Kürosz, perzsa trónkövetelő, az i. e. 5. század végén
Kürosz folyó; a mai Azerbajdzsán egyik folyójának ókori neve